Benick ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Benick (1901–1992), deutscher Jurist und Entomologe
 Ludwig Benick (1874–1951), deutscher Entomologe